Maria-von-den-Engeln-Kirche, St. Maria von den Engeln, Unsere Liebe Frau der Engel u. ä., bzw. Maria-Königin-der-Engel-Kirche nennt man Kirchen zu Ehren der Maria, Mutter Jesu, Königin der Engel, einem Marientitel aus der Lauretanischen Litanei. Festtag ist der 2. August.

Viele der Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen.
Hauptkirche ist die Porziuncola, die Kapelle Santa Maria degli Angeli innerhalb der Basilica maior di Santa Maria degli Angeli zu Assisi der Franziskaner.

 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken
 ♁ … Sanktuarien, wichtige Wallfahrtskirchen

In anderen Sprachen:
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Liste

Australien 

 St Mary of the Angels Basilica, Geelong

Belgien 

 Église Saint-Marie des Anges, Liège

Brasilien 

 Igreja Santa Maria dos Anjos, Penedo, Alagoas
 Igreja Paróquia Nossa Senhora dos Anjos, Gravataí, Rio Grande do Sul

Chile 

 Parroquia Santa María de los Ángeles, Reñaca, Viña del Mar

Costa Rica 

 Basilika Nuestra Señora de los Ángeles, Cartago

Deutschland 

 St. Maria von den Engeln (Brühl)

Frankreich 
  – Orte A–Z, französisch
 Église Notre-Dame-des-Anges d’Angles, Vendée
 Église Notre-Dame-des-Anges de Cabestany, Pyrénées-Orientales
 Église Notre-Dame-des-Anges de Collioure, Pyrénées-Orientales
 Église Notre-Dame-des-Anges de Courbons, Alpes-de-Haute-Provence
 Collégiale Notre-Dame-des-Anges de L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse
 Chapelle Notre-Dame-des-Anges de Lurs, Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence
 Chapelle Notre-Dame-des-Anges du Massif des Maures, Bergkirche im Massif des Maures
 Église Notre-Dame-des-Anges de Royan, Charente-Maritime

Indien 

 Our Lady of Angels (Puducherry)

Italien 
 – Orte A–Z, italienisch
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Adria, Venetien
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Alassio, Ligurien
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Apricale, Ligurien
 Basilica di Santa Maria degli Angeli, Assisi, Perugia (Basilica maior)
 Porziuncola, Capella di Santa Maria degli Angeli, innerhalb der Basilika von Assisi
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, beim Convento di San Pasquale, Atessa, Abruzzen
 Chiesa e monastero di Santa Maria degli Angeli e dei Riformati, Avigliano, Basilicata
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Barletta, Apulien
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Bisenti, Abruzzen
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Brescia, Lombardei
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Bra, Piemont
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Brindisi, Apulien
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Caccamo, Palermo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Caltanissetta, Caltanissetta
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Castelbuono, Palermo
 Chiesa del convento dei Frati Cappuccini, Ceva, Piemont
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Cropani, Catanzaro
 Chiesa della Madonna degli Angeli, Coreca, Cosenza
 Chiesa delle Cappuccini Santa Maria degli Angeli, Busca, Cuneo
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Callabiana, Biella
 ♁ Santuario della Madonna degli Angeli, Cuneo, Cuneo
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Via Alfani, Florenz, Toskana (ehem. Konvent)
 Chiesa di Santa Maria degli Angiolini, Via della Colonna, Florenz, Toskana (ehem. Konvent)
 Chiesa di Santa Maria, Gavardo, Lombardei
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Lanciano, Abruzzen
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Lecce, Lecce
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Licodia Eubea, Catania
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Lonate Pozzolo, Varese
 Chiesa delle Francescani Santa Maria degli Angeli, auch: Sant'Angelo, Milano, Lombardei
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Monza, Lombardei
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Murano, Venetien
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci, Neapel, Kampanien
 Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Napoli, Kampanien
 Chiesa dei Frati Minori Francescani Santa Maria degli Angeli, Nocera Superiore, Salerno
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, La Gancia genannt, Palermo
 Chiesa delle Clarisse cappuccine Santa Maria degli Angeli, auch: dell'Addolorata, del Bambin Gesù, Parma, Parma
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Perugia, Toskana
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Pistoia, Pistoia
 Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, Latium (Michelangelo, in den Diokletiansthermen)
 Oratorio della Madonna degli Angeli a Terenzano, Turano Lodigiano, Lombardia
 Chiesa Santa Maria degli Angeli Vittorito, Abruzzo

Kanada 

 St. Mary of the Angels Church, Toronto

Kroatien 

 Crkva Gospa od Anđela, Poreč, Istrien

Libyen 

historisch:
 Gamal-Abdel-Nasser-Moschee (Tripolis)

Mexiko 

 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Churubusco, Ciudad de México

Neuseeland 

 St Mary of the Angels (Wellington)

Österreich 
 – Bundesländer, dann Ortschaften A–Z
 ♁ Wallfahrts- und Pfarrkirche Maria, Königin der Engel zu Maria Gugging, Niederösterreich
 Pfarrkirche Maria, Königin der Engel, Gnas, Steiermark
 Franziskanerkirche, Hall in Tirol
 ♁ Kapuzinerkirche zur Heiligen Maria von den Engeln, Wien-Innere Stadt (1.)
historisch:
 ehem. Klosterkirche St. Maria Königin der Engel Wien-Innere Stadt, 1783 säkularisiert, heute Lutherische Stadtkirche

Polen 

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, Dworszowice Pakoszowe,  Województwo Łódź
 Mutter Gottes von den Engeln (Dziurdziewo) (Thalheim, bis 1877 Dziurdziau)
 Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, Dąbrowa Górnicza, Województwo śląskie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, Tolkmicko, Województwo warmińsko-mazurskie

Portugal 

 Igreja Matriz Santa Maria dos Anjos de Monção, Viana do Castelo
 Igreja Matriz Santa Maria dos Anjos de Ponte de Lima, Viana do Castelo
 Igreja Matriz Santa Maria dos Anjos de Valença, Viana do Castelo
 Ermida de Nossa Senhora dos Anjos, Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, Açores

Schweiz 
 – Kantone, dann Orte A–Z
 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Alpe Foppa am Monte Tamaro, Monteceneri, Tessin
 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, auch Santa Maria degli Angioli, Lugano, Ticino

Singapur 

 Church of Saint Mary of the Angels

Spanien 
  Orte A–Z, spanisch
 Klosterkirche Nuestra Señora de los Angeles, Arizkun, Baztan, Navarra
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Burbáguena, Teruel
 Iglesia parroquial Santa María de los Ángeles de Castielfabib, Rincón de Ademuz, Valencia
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Chelva, Valencia
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Cosuenda, Zaragoza
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, El Fenazar, Murcia
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, El Toro, Castellón
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Fuentesaúco,  Zamora
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Paniza, Zaragoza
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, San Vicente de la Barquera, Cantabria (B.I.C. 1931)
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Tuéjar, Valencia
 Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, Zaragoza, Zaragoza

Tschechien 

 Kostel Panny Marie Andělské, Praha-Hradčany

Vereinigtes Königreich 
 – Länder, dann Orte A–Z
England
 Saint Mary of the Angels Church, Bolton-le-Sands, Lancaster, Lancashire
 Our Lady and The Holy Angels Roman Catholic Church, Gilling East, North Yorkshire
 Saint Mary of the Angels Church, Richmond Road, Worthing, West Sussex
 St Mary of the Angels, Liverpool, Merseyside
 St Mary and All Angels’ Church, Lych gate, Bingham, Nottinghamshire
 Our Lady of the Angels Roman Catholic Church On Bexley Road, Northumberland Heath, London Borough of Bexley, Kent
Schottland:
 St Mary of the Angels, Camelon, Falkirk
 Catholic church of Our Lady of the Angels, Mingarry

Vereinigte Staaten 
  – Bundesstaaten, dann Orte A–Z
  Cathedral of Our Lady of the Angels, Los Angeles, California
  Basilica St. Mary of the Angels, Olean, New York
 Nuestra Señora Reina de los Angeles, Los Angeles, California
 Saint Mary of the Angels Church, Chicago, Illinois
 Saint Mary of the Angels Convents Church, New Orleans, Louisiana
 Our Lady of Angels Catholic Church, Cuba, New York
 Maria Angelorum Chapel, La Crosse, Wisconsin

Liehe auch 
 Maria-Königin-Kirche, eine Übersicht
 weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen
 Engelkirche, im Allgemeinen

Literatur 
 Viktor Maria Hirschle: Maria, Königin der Engel. Kanisius Verl., 1959.
 Paul de Barry, Gebhard Deininger, Adam Schirmbeck: Ehren-Thron, Der Über alle Chör der Engel, vnd alle Sitz der Heiligen Gottes erhöchter Himmel-Königin, vnd Mutter Gottes Maria: In der streitbaren Kirchen auffgericht, Von Paulino vnd Alexio, Zween fürtrefflichen und außerleßnen Dienern vnd Liebhabern höchstgedachter vnd glorwürdigster Himmel-Königin Maria. Verlag Wagner, 1659 ().

Weblinks

Einzelnachweise 

Maria Engeln